Lapa puede referirse a:

Zoología 
 El nombre vulgar de los miembros del orden Docoglossa de moluscos bivalvos sésiles.
 El nombre vulgar de los miembros del orden Patellogastropoda de moluscos gasterópodos.
 El nombre vulgar de Patella vulgata, la lapa común.
 El nombre vulgar de diversos moluscos gasterópodos del orden Archaeogastropoda, de concha cónica muy abierta, propios de costas rocosas.
 El nombre vulgar del molusco Fissurella peruviana.
 El nombre vulgar del roedor Cuniculus paca.

Botánica 
 El nombre vulgar de la planta Echinochloa crus-galli.
 El nombre vulgar de la planta Galium aparine, conocida también como «amor de hortelano» o «azotalenguas».
 El nombre vulgar de la planta Galium parisiense.
 El nombre vulgar de la planta Galium tricornutum.
 El nombre vulgar de la planta Rubia peregrina.
 El nombre vulgar de la planta Rubia tinctorum.
 El nombre vulgar de la planta Arctium lappa.

Topónimos

En Brasil 
 Lapa (Salvador de Bahía), barrio en la ciudad de Salvador de Bahía.
 Lapa (Paraná), municipio en Paraná.
 Lapa (distrito de São Paulo), distrito en la ciudad de São Paulo.
 Lapa (barrio de São Paulo).
 Lapa (Río de Janeiro), barrio en la ciudad de Río de Janeiro.
 Lapa (Campos dos Goytacazes), barrio en la ciudad de Campos dos Goytacazes.

En Portugal 
 Lapa (Cartaxo), freguesia en el concelho de Cartaxo.
 Lapa (Lisboa), freguesia en el concelho de Lisboa.
 Sierra de Lapa, en el distrito de Viseu.

Miscelánea 
 La bomba lapa, un tipo de explosivo.
 La mina lapa, un tipo de mina marina.
 LAPA, acrónimo de Líneas Aéreas Privadas Argentinas.